Васи́лий Алёшин:
 Алёшин, Василий Фёдорович — бригадир колхоза имени Свердлова Шахтёрского района Донецкой области, Герой Социалистического Труда.
 Алёшин, Василий Фёдорович (1926—2012) — российский педагог, Народный учитель СССР. Примечания